Kwan - uma arma

Pessoas
Jennie Kwan
Michelle Kwan

Outros
Chun Kwan

Desambiguação